Skyguard-Sparrow — зенитно-ракетный комплекс ближней-средней дальности, использующий в качестве ЗУР модификацию американской AIM-7 Sparrow класса «воздух-воздух». Разработан швейцарской фирмой «Oerlikon Contraves AG».

Работы по созданию велись на базе компьютеризированного зенитного орудия Эрликон GDF-005 с конца 70-х годов XX века. Комплекс неоднократно модернизировался.

Применение в локальных конфликтах
В ходе войны Кувейта с Ираком один кувейтский ЗРК Skyguard был захвачен иракской армией.

Модификации 
На вооружении армий Италии, Испании, Греции, Канады, Египта состоит ряд модификаций данного ЗРК с ракетами различных производителей, в частности:
 Skyguard-Aspide — ЗРК в составе комплекса Skyguard с итальянской ракетой Aspide, разработанной на базе RIM-7E «Sea Sparrow»

ТТХ 
 Максимальная дальность перехвата: 10 км
 Минимальная дальность перехвата: 1,5 км
 Максимальная высота перехвата: 6000 м
 Минимальная высота перехвата: 15 м
 Максимальная эффективная дальность стрельбы из 35-мм артустановки: 4 км
 Скорострельность 35-мм артустановки (на ствол): 550 выстр./мин.
 Время развертывания комплекса: 11 с
 Длина ракеты AIM-7E «Sparrow»: 3650 мм
 Диаметр корпуса ракеты: 200 мм
 Размах крыла: 1000 мм
 Стартовая масса: 205 кг
 Боевая часть: осколочно-фугасная
 Масса БЧ: 30 кг
 Максимальная скорость ракеты: 3,5 М

Литература

Примечания

Ссылки 

Зенитные ракетные комплексы США
Военная продукция Oerlikon